Большая Черемшанка — топоним в России:

Населённые пункты 

 Большая Черемшанка — посёлок в Усольском районе Иркутской области.
 Большая Черемшанка — деревня в Колыванском районе Новосибирской области.

Реки 

 Большая Черемшанка — река в Алтайском крае, приток Оби.
 Большая Черемшанка — река бассейна Ангары.

См. также 

 Черемшанка